Palais Brühl ist der Name für drei Bauwerke in Dresden:

 Palais Brühl (Augustusstraße), ehemaliges Palais an der Brühlschen Terrasse
 Palais Brühl (Schießgasse), ehemaliges Palais nahe dem Pirnaischen Platz
 Palais Brühl-Marcolini im Stadtteil Friedrichstadt

Siehe auch:
 Brühlsches Palais in Warschau
 Brühl-Palast (Młociny) im Warschauer Stadtteil Młociny
 Brühlsches Schloss in Pförten, jetzt Brody